

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Góreczki – osada w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród
 Góreczki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski
 Góreczki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski